Chop steht für:
 Chop, Stadt in der Ukraine, siehe Tschop
 ein Chinesisches Siegel
 Chop – One Piece at a Time, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2011

Personen:
 Adolph Friedrich Chop (ca. 1702–1783), Hof- und Konsistorialrat zu Sondershausen
 Andrés Selich Chop (1927–1973), bolivianischer Militär, Politiker und Diplomat
 August Christian Ernst Chop (1744–1798), Geheimer Sekretär zu Sondershausen 
 Carl Chop (1825–1882), deutscher Schriftsteller und Paläontologe
 Celeste Chop-Groenevelt (1875–1958), Pianistin, Schülerin Theodor Leschetitzkys und Moritz Moszkowskis 
 Ferdinand Chop (1802–1879), Landtagsabgeordneter in Schwarzburg-Sondershausen
 Friedrich Chop (1801–1875), Chef des Märzministeriums von Schwarzburg-Sondershausen
 Friedrich Hieronymus Chop (1732–1785), Kabinettssekretär zu Sondershausen
 Günther Friedrich Carl Chop (1780–1847), 1835–1836 Mitglied des Geheimen Konziliums von Schwarzburg-Sondershausen

 Max Chop (1862–1929), Musikschriftsteller, Herausgeber der „Signale für die musikalische Welt“
 Young Chop (* 1993; eigentlich Tyree Pittman), US-amerikanischer Musikproduzent

CHOP steht als Abkürzung für: 
 Schweizerische Operationsklassifikation, siehe Schweizerische Operationsklassifikation
 ein Therapie-Regime, siehe CHOP
 einen Transkriptionsfaktor, auch GADD153
Capitol Hill Organized Protest, alternativer Name für die Capitol Hill Autonomous Zone, eine von Aktivisten geschaffene polizeifreie Zone in Seattle

CHOP